Otto Larsen er navnet på flere personer:

 Otto Larsen (politiker) (1862-1936) – dansk postmester og politiker, medlem af Folketinget
 Otto Larsen (grosserer) (1875-1931) – dansk grosserer
 Otto Larsen (direktør) (1890-1978) – dansk landsretssagfører og kreditforeningsdirektør
 Otto Larsen (fodboldspiller) (1893-1969) – dansk fodboldspiller